Fonts és una masia situada al municipi de Navès, a la comarca catalana del Solsonès. Es troba al marge esquerre de la rasa de Cal Maiet.

Masies de Navès